In 1967 werd de 28ste editie van de Pervaja Liga gespeeld, de tweede hoogste divisie voor voetbalclubs uit de Sovjet-Unie. In deze tijd heette de competitie nog Tweede Groep A.  De competitie werd gespeeld van 2 april tot 21 november. Dinamo Kirovabad werd kampioen.

Eerste fase

Subgroep I

Subgroep 2
Avyntoel Kisjinev wijzigde de naam terug in Moldova Kisjinev, Avangard Charkov werd Metallist Charkov.

Subgroep 3

De toenmalige namen worden weergegeven, voor clubs uit nu onafhankelijke deelrepublieken wordt de Russische schrijfwijze weergegeven zoals destijds gebruikelijk was, de vlaggen van de huidige onafhankelijke staten geven aan uit welke republiek de clubs afkomstig zijn.

Tweede fase

Plaats 1-3

Finale

Plaats 4-6

De toenmalige namen worden weergegeven, voor clubs uit nu onafhankelijke deelrepublieken wordt de Russische schrijfwijze weergegeven zoals destijds gebruikelijk was, de vlaggen van de huidige onafhankelijke staten geven aan uit welke republiek de clubs afkomstig zijn.

Kampioen

Zie ook
 Sovjet Top Liga 1967

Externe link
 RSSSF

Pervaja Liga
Competitievoetbal 1966/67